Ходжаева — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Ходжаева, Мавлудахон Исламовна (род. 1962) — узбекский врач-педиатр, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан III и IV созыва. 
 Ходжаева, Мохира Мирзахмадовна (род. 1966) — узбекский политический деятель.